Иван Юрьевич Леонтьев (до 1640 — не ранее 1696) — русский государственный деятель второй половины 17 в., полководец. Стряпчий (1658), стольник (1668), думный дворянин (20.02.1687), окольничий (12.10.1687).

Сын стольника (с 1639) Юрия Кузьмича Леонтьева.

 В 1675—1676 гг. участвовал в крымском походе с кн. Каспулатом Муцаловичем Черкасским
 В 1677—1678 гг. — воевода в Смоленске
 В 1679 году — второй воевода в Новом Осколе
 В 1680 году — товарищ воеводы в Казанском разряде, при боярине и воеводе князе Владимире Дмитриевиче Долгоруковом.
 В 1680—1681 гг. — Царицынский воевода 
 В 1682 году поставил свою подпись на соборном деянии об уничтожении местничества
 В 1682—1684 гг. — воевода в Саранске и на Саранской черте
 В 1685—1686 гг. — полковой воевода на новой Белгородской черте, в Цареве Борисове и иных местах.
 В 1687 году участвовал в Раде при избрании в гетманы войска Запорожского генерального есаула Ивана Мазепы вместо Самойловича.
 В 1689—1690 воевода в Севске.

Приказной судья в Золотой (с 23 ноября 1691), Оружейной и Серебряной палатах (1691—1694), Каменном приказе (1694—1696)

Источники 
 
 История Мордовии в лицах: биографический сборник. — Сост. В. С. Лунин, П. Д. Грузнов. — Научно-исследовательский институт языка, литературы, истории и экономики при Совете Министров-Правительстве Республики Мордовия, 1994

Окольничие
Воеводы
Иван Юрьевич
Воеводы Смоленска
Воеводы Царицына
Воеводы Севска
Воеводы Саранска